Политика на Азия
Азиатски